

Persone 
 Ernst Gräfenberg (1881-1957) – medico e ricercatore tedesco

Geografia

Germania 
 Gräfenberg – città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Repubblica Ceca 
 Bad Gräfenberg – antico nome tedesco di Lázně Jeseník, frazione della città di Jeseník nel distretto di Jeseník (Olomouc)

Pagine correlate 
Grafenberg – pagina di disambiguazione